Goble est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, (1957-2014), chanteur et musicien canadien
Carole Goble, (née en 1961), professeure d'informatique britannique
, ingénieur informatique 
 (né en 1947), musicien et chanteur australien
 (1827-1897), missionnaire américain
 (1932-2019), joueur américain de football américain
 (1933-2017), écrivain et illustrateur américano-britannique
 (né en 1949), analyste et journaliste américain 
Robert Goble (1903-1991), facteur de clavecin anglais
Stanley Goble (1891-1948), haut commandant australien de l'Air Force
 (né en 1960), joueur anglais de football
 (1943-2007), artiste gallois
 (1862-1943), illustrateur anglais de livres pour enfants

Toponyme

Goble, localité de l'Oregon
, ville du Michigan

Voir aussi

Jimmy Gobble (né en 1981), joueur américain de baseball
, stade de Bethlehem en Afrique du Sud

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme